Ernest Stamm, ingegnere francese
 Hagen Stamm, pallanuotista tedesco
 Marvin Stamm, trombettista statunitense
 Mike Stamm, nuotatore statunitense

Altri progetti